Вишневский сельсовет — сельское поселение в Староюрьевском районе Тамбовской области.

Административный центр — село Вишневое.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Староюрьевского района
Сельские поселения Тамбовской области